Die Liste der Sieger der Grand-Slam-Turniere im Dameneinzel listet alle Siegerinnen bei den vier Grand-Slam-Turnieren im Tennis – Australian Open, French Open, Wimbledon und US Open – seit 1884 auf. In einer weiteren Liste sind die Spielerinnen nach der Anzahl ihrer Siege sortiert. Es wird auch der Zeitraum, in dem die Athletin gewonnen hat, und die Anzahl der Siege bei den einzelnen Turnieren angegeben. Da der Begriff des Grand-Slam-Turniers erst in den 1930er Jahren geprägt wurde, ist die Bezeichnung „Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier“ für die vor dieser Zeit erreichten Titel ahistorisch. Sie wurden dennoch in die Wertung aufgenommen.

Margaret Court aus Australien ist mit 24 Grand-Slam-Titeln (All-Time) zwischen 1960 und 1973 die erfolgreichste Spielerin. In der Profi-Ära (ab 1968) gewann Serena Williams seit 1999 insgesamt 23 Grand-Slam-Titel, dahinter folgt Steffi Graf mit insgesamt 22 gewonnenen Grand-Slam-Titeln zwischen 1987 und 1999. Margaret Court gewann 11 Titel. Serena Williams ist damit die erfolgreichste Spielerin in der Profi-Ära, Margaret Court die erfolgreichste Spielerin insgesamt. Serena Williams ist mit ihren 23 Siegen seit 1999 zudem die erfolgreichste aktive Tennisspielerin. Zehn Tennisspielerinnen gelang es bisher, bei jedem der vier Turniere zu gewinnen. Margaret Court, Steffi Graf, Chris Evert, Martina Navrátilová und Serena Williams konnten als einzige jedes Turnier wenigstens zweimal gewinnen, wobei Steffi Graf jedes Turnier mindestens viermal gewann und damit den Rekord hält. Alle vier Turniere in einem Jahr, den sogenannten Grand Slam, zu gewinnen, gelang bisher Steffi Graf (1988, mit den Olympischen Spielen, den sogenannten Golden Slam), Margaret Court (1970) und Maureen Connolly (1953).

Mit der Zulassung von professionellen Tennisspielern begann im Jahr 1968 die Open Era. Die French Open waren bis 1925 ausschließlich französischen und einer sehr begrenzten Anzahl ausländischer Spielerinnen vorbehalten. Die Australian Open wurden bis einschließlich 1977 jeweils im Januar ausgetragen, danach im Dezember. 1977 fand das Turnier daher zweimal statt. 1986 wurde die Austragung wieder in den Januar verlegt, so dass in jenem Jahr kein Turnier stattfand.

Wettbewerbe 
Farblegende:

Siegerliste 
 Platz: gibt die Reihenfolge der Athletinnen nach der Anzahl ihrer Siege wieder
 Name: nennt den Namen der Athletin
 Land: nennt die Nation, für welche die Athletin startete
 Von: das Jahr, in dem die Athletin erstmals gewonnen hat
 Bis: das Jahr, in dem die Athletin zuletzt gewonnen hat
 Gesamt: nennt die Anzahl der insgesamt gewonnenen Grand-Slam-Turniere der Spielerin
 Australian Open: nennt die Anzahl der Siege bei den Australian Open seit 1922
 French Open: nennt die Anzahl der Siege bei den French Open seit 1897
 Wimbledon: nennt die Anzahl der Siege in Wimbledon seit 1884
  US Open: nennt die Anzahl der Siege bei den US Open seit 1887
Anmerkung: Noch aktive Athletinnen sind in Fettschrift hervorgehoben.Die Liste ist sortierbar: Durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach den Resultaten dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um.

Nationenwertung

Weblinks 
 australian-open.com – offizielle Web-Präsenz
 offizielle Web-Präsenz der French Open: History – All the winners since 1925
 wimbledon.com: History – Roll of Honour
 usopen.org: History – Champions
 grandslamhistory.com: Winners

Liste (Damentennis)